Любительский драфт НХЛ 1971 года состоялся 10 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 9-го драфта НХЛ в 10-ти раундах было выбрано 117 хоккеистов. Первым номером драфта стал Ги Лефлер, выбранный клубом «Монреаль Канадиенс».

Помимо Ги Лефлера «Монреаль» во втором раунде под общим 20 номером выбрал Лэрри Робинсона, будущего члена Зала хоккейной славы, шестикратного победителя Кубка Стэнли, обладателя «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф) и двукратного обладателя «Джеймс Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику НХЛ по итогам сезона).

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 50;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 42,7;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 341;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 85;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 217;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 229.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1971 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1971/72

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1971 год в хоккее